Baltzar von Platen peut désigner :

Baltzar von Platen (1766-1829) - un homme d'État et officier de marine suédois
Baltzar von Platen (1804-1875) - un homme d'État suédois
Baltzar von Platen (1898-1984) - un inventeur suédois